Экваториальная Гвинея на летних Олимпийских играх 2012 была представлена двумя спортсменами в лёгкой атлетике, которые не смогли завоевать ни одной медали.

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012 год в Экваториальной Гвинее